Финал Кубка России по футболу 2013/2014 годов состоялся в четверг 8 мая 2014 года на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. В нём встретились «Краснодар» и «Ростов».

Матч транслировался на телеканале «Россия-2».

Арбитр матча 
30 апреля 2014 года главным судьёй матча был назначен Виталий Мешков (Дмитров).

В связи с полученной Мешковым травмой 1 мая 2014 года РФС принял решение о замене главного судьи. Назначение на матч получил Сергей Карасёв (Москва).

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2014 году
Матчи ФК «Ростов»
2014 год в Дагестане
Спортивные соревнования в Каспийске
Май 2014 года
События 8 мая
ФК «Краснодар»